El Torneig de Casablanca 2013, conegut oficialment com a Grand Prix Hassan II 2013 és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que està inclòs en les sèries 250 de l'ATP. La 29a edició del torneig es va disputar entre el 7 i el 15 d'abril del 2013 al Complex Al Amal de Casablanca, Marroc.

El tennista català Tommy Robredo va guanyar l'onzè torneig de la seva carrera, el primer des de 2011 després de superar una important lesió de la qual es va operar el mateix any.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013